Václav Černý ist der Name folgender Personen:

* Václav Černý (Literaturwissenschaftler) (1905–1987), tschechischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Václav Černý (Politiker) (1913–1997), tschechischer Politiker
 Václav Černý (Fußballspieler) (* 1997), tschechischer Fußballspieler